James Bond: World of Espionage es un videojuego de un solo jugador y de multijugador, basado en el juego de rol James Bond, desarrollado y publicado por Glu Mobile como una aplicación gratuita para las plataformas Android y iOS. 
Diseñado principalmente para promover la película de Bond Spectre (2015), que fue lanzado el 18 de julio de 2015. En noviembre de 2016, Glu anunció que iba a cerrarel juego el 30 de diciembre de 2016.

El juego era un simple juego de rol basado en menús jugado desde la perspectiva de una agencia de inteligencia; la búsqueda, la contratación y el desarrollo de equipos de agentes. Aparte de misiones para un jugador basados en la historia, los jugadores también pueden reproducir contenido PvP (jugador contra jugador) al unirse a una alianza con otros jugadores y luchando facciones opuestas, o tomar su agencia en duelos uno contra uno contra otros jugador.

Referencias

Enlaces externos
 
 

Videojuegos de James Bond
Videojuegos de disparos en primera persona
Videojuegos de 2015